Il cognome Pinamonti può riferirsi a:
 Andrea Pinamonti, calciatore italiano
 Giovanni Pietro Pinamonti, gesuita italiano